Naselja u BiH:
 Radonjići (Pale, BiH), naselje u općini Pale
 Radonjići (Travnik, BiH), naselje u općini Travnik
 Radonjići (Vareš, BiH), naselje u općini Vareš